Geraskow ist der Familienname von

 Iwajlo Geraskow (* 1954), bulgarischer Film- und Theaterschauspieler
 Ljubomir Geraskow (* 1968), bulgarischer Turner und Olympiasieger